La Liga 2018-19, også kendt som La Liga Santander af sponsorårsager,  er den 88. siden etableringen. Sæsonen begyndte den 17. august 2018 og forventes afsluttet den 26. maj 2019.  Kampprogrammet til 2018-19-sæsonen blev annonceret den 24. juli 2018. Dette er den første La Liga-sæson med VAR . 

Barcelona er de forsvarende mestere. Huesca , Rayo Vallecano og Valladolid deltager som oprykkerklubber fra Segunda División 2017-18. De erstattede Málaga, Las Palmas og Deportivo La Coruña, der rykkede ned i Segunda División 2018-19.

Resumé 
Flere klubber lavede trænerændringer inden starten af sæsonen. Blandt dem var Real Madrid, da Zinedine Zidane trådte tilbage efter klubbens tredje UEFA Champions League-sejr i træk. Han blev erstattet af Julen Lopetegui, som var chef for det spanske landshold ved FIFA World Cup 2018 i Rusland på tidspunktet for offentliggørelsen og blev afskediget fra jobbet som følge heraf. Andre nye trænere inkluderede Pablo Machín i Sevilla, som blev ansat efter hans succes med nyligt oprykkede Girona den foregående sæson. 

I trasnfervinduet solgte Real Madrid Cristiano Ronaldo til Juventus for et beløb på 112 millioner euro. Den portugisiske angriber havde scoret 450 mål i 438 kampe i løbet af hans ni år i den spanske hovedstad.  Real Madrids nye spillere omfattede den belgiske landsholdsmålmand Thibaut Courtois for 35 millioner euro fra Chelsea, og angriberen Mariano vendte tilbage til klubben fra Lyon for 22 millioner euro.   De forsvarende mestre Barcelona tilføjede Clément Lenglet til deres forsvar, Arturo Vidal til midtbanen, og brugte over 40 millioner euro på brasiliansk angriber Malcom. Spillere der forlod Barcelona inkluderede Andrés Iniesta efter 16 års succesfuldt ophold i klubben, da skrev under med Vissel Kobe i Japan. 

Veteranerne Gabi og Fernando Torres forlod også Atletico Madrid for nye hold i Asien, mens den samme klub bød velkommen til den VM-vinderen og franskmanden Thomas Lemar og Portugals Gelson Martins. Efter en succesfuld tidligere sæson, hvor holdet sluttede som nummer fire og vendte tilbage til Champions League, veksledeValencia lejen af den portugisiske fløj Gonçalo Guedes til en permanent aftale, fra Paris Saint-Germain. Angriberen Simone Zaza og midtbanespiller João Cancelo tog begge tilbage til Italien, mens Kevin Gameiro og Geoffrey Kondogbia ankom som erstatninger.  Athletic Bilbao solgte Kepa Arrizabalaga til Chelsea for 80 millioner euro, hvilket var verdensrekord for en målmand.

Stadioner 

Celta underskrev en sponsorkontrakt med Abanca, sådan at deres stadion blev omdøbt til Abanca-Balaídos.

Personale og sponsorering 

 1.    På bagsiden af trøjen. 
 2.    På ærmerne. 
 3.    På shortsene.

Trænerændringer

Ligatabel

Stillingen

Positioner efter runde 
Tabellen viser placeringen af hold efter hver uge af kampe.For at bevare kronologiske oversigt, er ingen udskudte kampe blevet inkluderet i den runde, hvor de oprindeligt var planlagt, men blev tilføjet til den fulde runde, de blev spillet straks bagefter.

Resultater

Sæson statistik

Topscorer 

 Pr. 9. februar 2019

Flest assists 

 Fra den 4. februar 2019

Zamora Trophy 
Zamora Trophy tildeles af avisen Marca til målmanden med det laveste mål-til-spil-forhold.  En målmand skal have spillet mindst 28 spil på 60 eller flere minutter for at være berettiget til trofæet.

Hat-trick 

Note
(H) – Hjemme ; (A) – Ude

Disciplin 
{{Opdateret|

Spiller 

 Most yellow cards: 9
  José Campaña (Levante)
  Dani García (Athletic Bilbao)
 Most red cards: 2
  Gustavo Cabral (Celta Vigo)

Hold 

 De fleste gule kort: 74 
 Atletisk Bilbao 
 De fleste røde kort: 5 
 Getafe 
 Fjerne gule kort: 40 
 Real Madrid 
 Fjerde røde kort: 0 
 Espanyol 
 Real Betis 
 Valladolid

Gennemsnitlige tilskueretal

LFP Awards

Månedlige

Antal hold fra selvstyrende regioner 
Kilde:

Referencer 

Sæsoner i La Liga
Pages with unreviewed translations